Tentaculata Eschscholtz, 1825, a tapogatós bordásmedúzák osztályának tudományos neve
 Tentaculata Hatschek, 1888, a korábban önálló, mára megszűnt tapogatókoszorúsok törzsének tudományos neve